Зырнешть () — село в Кагульском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Зырнешть, включающей также сёла Пайку и Третешть.

География 
Село расположено на высоте 26 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Зырнешть проживает 1908 человек (947 мужчин, 961 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района